Аэропорт Маэстро Вилсон Фонсека () также известен под названием Аэропорт Сантарен (Aeroporto de Santarém) (Код ИАТА: STM) — бразильский аэропорт, обслуживающий город Сантарен. Находится в 15 км от центра города. Назван в честь дирижёра () и композитора Вилсона Диаса да Фонсеки (, 1912—2002), родившегося в Сантарене.

Управляется компанией Infraero с 31 марта 1980 года.

Площадь аэропорта составляет 11 миллионов квадратных метров. Размер взлётно-посадочной полосы составляет 2402 метров в длину и 45 метров в ширину.
Аэропорт выполняет важную роль в экономическом и туристическом развитии области.

3 августа 2006 года указом президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы в честь великого дирижёра, поэта и композитора Фонсеки аэропорт Уилсон Диас получил официальное название «Аэропорт Сантарен — Пара — Маэстро Вилсон Фонсека».

Общественный транспорт 
Расположен в 15 км от центра города. Добраться до аэропорта возможно по шоссе Фернанду Гильон (Fernando Guilhon).

Авиалинии и направления

Количество пассажиров

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Маэстро Вилсон Фонсека
 Текущая погода на сайтах НУОиАИ и National Weather Service
 Информация об аэропорте на сайте World Aero Data
 Информация об аэропорте на сайте Great Circle Mapper
 Accident history for STM на сайте Aviation Safety Network

Аэропорты Бразилии
Аэропорты, названные в честь людей
Здания и сооружения Пары